Les Enfants d'abord, un livre de Christiane Rochefort paru en 1976.
 Les enfants d'abord, un film de télévision réalisé par Aline Issermann en 2001
 Les enfants d'abord, une association fondée en 1998.